Соревнования по двоеборью среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 24 февраля. Спортсмены соревновались на нормальном трамплине (HS100) и на дистанции 10 км.

Медалисты

Результаты

Прыжки с трамлина 
Соревнования по прыжкам с трамплина начались в 10:30 по местному времени.

Гонка на 10 километров 
Соревнования по лыжным гонкам начались в 13:30 по местному времени.

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017